Паздерино — название населённых пунктов в России:

 Паздерино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Паздерино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.